Яковлевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Яковлевская волость (Холмогорский уезд) — в составе Архангельской губернии
 Яковлевская волость (Покровский уезд) — в составе Владимирской губернии
 Яковлевская волость (Нерехтский уезд) — в составе Костромской губернии (современный Приволжский район Ивановской области)
 Яковлевская волость (Княгининский уезд) — в составе Нижегородской губернии
 Яковлевская волость (Орловский уезд) — в составе Орловской губернии
 Яковлевская волость (Бежецкий уезд) — в составе Тверской губернии
 Яковлевская волость (Корчевской уезд) — в составе Тверской губернии
 Яковлевская волость (Алексинский уезд) — в составе Тульской губернии